Österåkers församling kan syfta på:
Österåkers församling, Strängnäs stift – en församling i Oppunda och Villåttinge kontrakt i Strängnäs stift
Österåkers församling, Stockholms stift – en tidigare församling  i Stockholms stift i Österåkers kommun